Stanisław Szczepański (1873–1944) – farmaceuta, publicysta, poseł na Sejm II RP
 Stanisław Szczepański (1895–1973) – polski malarz i pedagog
 Stanisław Szczepański – polski przedstawiciel nauk technicznych, specjalizujący się w elektronice
 Stanisław Szczepański – polski działacz komunistyczny, żołnierz Armii Ludowej i Gwardii Ludowej, wicewojewoda lubelski
 Stanisław Szczepański – polski polityk, wojewoda krośnieński